Сесмеры — название нескольких населённых пунктов:
 Сесмеры — деревня в Красноармейском районе Чувашии.
 Сесмеры — деревня в Моргаушском районе Чувашии.